Espíritu puede hacer referencia a:

 Espíritu, signo diacrítico del alfabeto griego;
 Espíritu, banda argentina de rock progresivo;
 Espíritu Santo;
 denominación vulgar de alma;
 denominación vulgar de fantasma